Il titolo Guida galattica per gli autostoppisti (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) può significare:
 Guida galattica per gli autostoppisti – serie radiofonica e letteraria ideata da Douglas Adams
 Guida galattica per gli autostoppisti – primo libro della serie scritto da Douglas Adams e pubblicato nel 1979
 Guida galattica per autostoppisti – film del 2005 diretto da Garth Jennings ispirato all'omonima serie
 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy – miniserie televisiva britannica del 1981
 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy – videogioco del 1984